Marika Cifor, une féministe, archiviste et professeure américaine.

CIFOR est une abréviation qui peut désigner :
 Center for International Forestry Research (en français, Centre de recherche forestière internationale), un centre mondial consacré à l'avancement du bien-être humain, la conservation de l'environnement et l'équité.

Abréviation